Брицький — українське прізвище.
Брицьке — село в Україні, в Липовецькому районі Вінницької області. 
 Брицький Петро Павлович (нар. 5 лютого 1931, с. Лисанівці Старосинявського району Хмельницької області) — український історик, публіцист, доктор історичних наук.